Анаклето Рамос има више значења:

 Анаклето Рамос (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Анаклето Рамос (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику